Nisblé ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Nisblé (1945–2022), deutscher Kommunal- und Landespolitiker (SPD)
 Heide Nisblé (1940–2021), deutsche Kommunal- und Landespolitikerin (SPD)